Beardsley ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Beardsley (1872–1898), britischer Illustrator und Dichter des englischen Jugendstils
 Craig Beardsley (* 1960), US-amerikanischer Schwimmer
 Dick Beardsley (* 1956), US-amerikanischer Marathonläufer, Gründer der Beardsley Runs
 Fred Beardsley (1856–1939), englischer Fußballspieler
 John Wyman Beardsley (um 1927–2001), hawaiischer Insektenkundler
 Monroe Curtis Beardsley (1915–1985), US-amerikanischer Philosoph
 Peter Beardsley (* 1961), britischer Fußballspieler
 Samuel Beardsley (1790–1860), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Ted Beardsley, US-amerikanischer Maler
 William Beardsley (1605–1664), Pionier der Siedlerbewegung von Connecticut
 William S. Beardsley (1901–1954), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beardsley (Arizona), im Maricopa County
 Beardsley (Connecticut), im Fairfield County
 Beardsley (Kansas), im Rawlins County
 Beardsley (Minnesota), im Big Stone County
 Beardsley (Ohio), im Geauga County – nicht mehr existent
 Beardsley (South Dakota), im Hutchinson County

Fließgewässer
 Beardsley Branch, im Stone County, Missouri
 Beardsley Brook, im Fairfield County, Connecticut
 Beardsley Creek, im Orleans County, New York
 Beardsley Pond Brook, im Litchfield County, Connecticut
 Beardsley Wash, im Ventura County, Kalifornien

Sonstiges:
 Beardsley Pond, See im Litchfield County, Connecticut
 Beardsley Mine, Mine im Custer County, Idaho
 Beardsley Zoological Gardens, Zoo im Fairfield County, Connecticut
 Beardsley Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Beardsley & Hubbs Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Beardsley Avenue Historic District, in Elkhart, Indiana, ID-Nr. 03000979
 Beardsley Park, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 98000357
 Beardsley-Mix House, in West Hartford, Connecticut, ID-Nr. 86001980
 Beardsley-Oliver House, in Olean, New York, ID-Nr. 08000097